Olympiska spelen (OS) 1968 kan avse:
Olympiska sommarspelen 1968, som anordnades i Mexico City i Mexiko
Olympiska vinterspelen 1968, som anordnades i Grenoble i Frankrike